Полл — фамилия. Известные носители:
 Полл, Грэм (род. 1963) — английский футбольный арбитр.
 Полл, Дженнифер (род. 1944) — британская гобоистка, издатель, музыковед.
 Полл, Дин (род. 1957) — греко-американский ресторатор.
 Полл, Клаудия (род. 1972) — коста-риканская пловчиха, трёхкратная медалистка Олимпийских игр, чемпионка мира.
 Полл, Макс (1908—1991) — бельгийский ихтиолог, специализировавшийся на цихловых.
 Полл, Сильвия (род. 1970) — коста-риканская пловчиха, первый олимпийский призёр в истории Коста-Рики.

См. также 
 Poll.